

Persone
 Francesco Ramponi (fl. XIV secolo) – vescovo cattolico italiano
 Luigi Ramponi (1930-2017) – generale e politico italiano
 Virginia Ramponi Andreini detta Florinda (1583-ca. 1630) – attrice e cantante italiana

Altro
 Ramponi – attrezzi dell'equipaggiamento alpinistico
 Trio Ramponi – gruppo musicale italiano